Ме́вис () — фамилия. Известные носители:
 Мевис, Йозеф (род. 1931) — бельгийский борец, призёр Олимпийских игр.
 Мевис, Карл (1907—1987) — немецкий коммунист, председатель Государственной плановой комиссии ГДР
 Мевис, Мориц (род. 1929) — бельгийский борец, призёр чемпионатов мира и Европы.